Der er flere personer som hedder Michael Lange:

 Michael Lange
 Michael Lange (amerikansk tv-instruktør)